Alecto kan verwijzen naar
Alecto (motorfiets), Brits motorfietsmerk.
Alecto (consumentenelektronica)
Alecto (mythologie), Griekse wraakgodin.
LSC Alecto, een hockeyclub uit Leiderdorp.
Alecto Kragge, een personage uit de Harry Potterreeks.